TV6 – austriacka stacja telewizyjna
 TV6 – francuska stacja telewizyjna
 TV6 – estońska stacja telewizyjna
 TV6 – litewska stacja telewizyjna
 TV6 – łotewska stacja telewizyjna
 TV6 – norweska stacja telewizyjna
 TV6 – polska stacja telewizyjna
 TV6 – rosyjska stacja telewizyjna
 TV6 – szwedzka stacja telewizyjna
 TV6 – węgierska stacja telewizyjna